У фіналі Вімблдонського турніру в одиночному розряді серед чоловіків Роджер Федерер переміг Енді Роддіка з рахунком 4–6, 7–5, 7–6(7–3), 6–4, і виграв цей титул удруге поспіль. Також цей турнір став першим із 23 підряд потраплянь Федерера у півфінали турнірів Великого шолома і 36 підряд потраплянь у чвертьфінали.

На цьому турнірі відбулась остання гра чемпіона Вімблдона 2001 хорвата Горана Іванішевича. У третьому колі на центральному корті він потупився чемпіону Вімблдону 2002 австралійцю Ллейтону Г'юїтту, і таким чином завершилась його позначена травмами кар'єра.

Сіяні гравці 

  Роджер Федерер (переможець)
  Енді Роддік (фінал)
  Гільєрмо Кор'я (2 коло)
  Давід Налбандян (знявся)
  Тім Генмен (чвертьфінал)
  Хуан Карлос Ферреро (3 коло)
  Ллейтон Г'юїтт (чвертьфінал)
  Райнер Шуттлер (3 коло)
  Карлос Мойя (4 коло)
  Себастьян Грожан (півфінал)
  Марк Філіппуссіс (4 коло)
  Шенг Схалкен (чвертьфінал)
  Парадорн Шрічапхан (1 коло)
  Марді Фіш (2 коло)
  Ніколас Массу (1 коло)
  Їржі Новак (1 коло)
  Йонас Бйоркман (3 коло)
  Фелісіано Лопес (3 коло)
  Сафін Марат Михайлович (1 коло)
  Томмі Робредо (2 коло)
  Хуан Ігнасіо Чела (2 коло)
  Андрей Павел (2 коло)
  Макс Мирний (1 коло)
  Фернандо Гонсалес (3 коло)
  Домінік Грбатий (3 коло)
  Тейлор Дент (3 коло)
  Роббі Джінепрі (4 коло)
  Іван Любичич (1 коло)
  Ніколас Кіфер (1 коло)
  Вінс Спейдія (4 коло)
  Михайло Южний (1 коло)
  Хішам Аразі (3 коло)
  Луїс Орна (1 коло)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Примітки

Посилання 
 Association of Tennis Professionals (ATP) – 2004 Wimbledon Men's Singles draw 

2004 у тенісі‎
Вімблдонський турнір